Reed steht für:
 Reed (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Reed College in Portland, Oregon, USA
 Reed Elsevier, internationale Verlagsgruppe
 Reed Exhibitions, internationaler Messeveranstalter
 Reed International, britisches Medienunternehmen
 Reed-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika
 Reed-Reaktion, chemische Reaktion
 Reed-Relais, elektrische Schaltvorrichtung
 Reed Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Reedschalter, elektrische Schaltvorrichtung
 Reed-Solomon-Code, Kodierungsverfahren zum Erkennen und Korrigieren von Fehlern in digitalen Daten
 Mount Reed, Berg im Enderbyland, Antarktika
 W. S. Reed Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Reed (Arkansas), im Desha County
 Reed (Kalifornien), im Marin County
 Reed (Kentucky), im Henderson County
 Reed (Maine)
 Reed (Oklahoma)
 Reed (Oregon)
 Reed (Pennsylvania)
 Reed (Wisconsin), im Crawford County
 Reed City (Michigan)
 Reed Crossing (Illinois)
 Reed Crossing (New Jersey)
 Reed Junction (Virginia)
 Reed Point (Montana)
 Reed Station (Indiana)

Siehe auch:
 Reed Creek
 Reed Township

 Walter-Reed-Militärkrankenhaus
 Read
 Reid (Begriffsklärung)
 Ried
 Reade